HDM, de afkorting van de hockeyclub Haagsche Delftsche Mixed
HDM, de oude naam van de hockeyclub Haagse Straathockey Klub